— японский сэйю и певец.
Он озвучил таких персонажей аниме, как: Эрен Йегер в Attack on Titan, Лион Бастия в Fairy Tail, Иссэй Хёдо в High School DxD, Сю Ома в Guilty Crown, Алибаба в Magi: The Labyrinth of Magic и Акио Фудо в Inazuma Eleven: Orion no Kokuin, Цитрон в Pokemon X and Y, Мелиодас и Зелдрис в The Seven Deadly Sins, Юкинэ в Noragami, Сверхзвуковой Соник в One-Punch Man, Канато Сакамаки в Diabolik Lovers, Тодороки Сёто в My Hero Academia, Кодзумэ Кэмма в Haikyu!! и Коити Хиросэ в JoJo's Bizarre Adventure. В 2009 году на церемонии Seiyu Awards был награждён как «Лучший начинающий актёр». В 2013 году получил премию Tokyo Anime Awards в номинации «Лучший актёр озвучивания».

Личная жизнь 
С июня 2019 года женат на сэйю Аяне Такэтацу. 30 июня 2022 года он и Такэтацу объявили, что ждут своего первого совместного ребенка. 3 ноября пара объявила о рождении своего первенца.

Роли

Публикации

Фотобуки

Автобиография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки